Jun Maeda ist der Name folgender Personen:

* Jun Maeda (Schauspieler) (* 1966), japanischer Schauspieler 
 Jun Maeda (Rennfahrer) (1967–2006), japanischer Motorradrennfahrer
 Jun Maeda (Künstler) (* 1975), japanischer Autor, Mangaka, Komponist und Liedtexter